Gefell (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Gefell (Eifel), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts